Fougères est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme

Communes 
 Fougères commune française, sous-préfecture d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne ;
 Saint-Étienne-de-Fougères, commune française du département de Lot-et-Garonne en région Nouvelle-Aquitaine) ;
 Saint-Priest-les-Fougères, commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Pleine-Fougères, commune française du département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne.

Commune et territoire anciens 
 Baronnie de Fougères, ancien territoire breton dont la capitale était située à Fougères ;
 Fougères-sur-Bièvre, ancienne commune française du département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire.

Autres 
 Plaine des Fougères, plateau des Hauts de l'île française de La Réunion ;
 Piton Plaine des Fougères, sommet montagneux de l'île de La Réunion ;
 Forêt de Fougères, forêt française dans le département français d'Ille-et-Vilaine en Bretagne ;
 Parc des Grandes Fougères, parc naturel situé dans la Province Sud en Nouvelle-Calédonie.

Hydronyme 
 Lac des Fougères, lac français de la Grande île principale de l'archipel des Kerguelen, dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Odonyme 
 Quartier des Fougères, quartier du  de Paris en France ;
 Rue des Fougères, voie et quartier du  de Paris.

Patronyme

Fougères 
 Gustave Fougères (1863-1927), archéologue français.

de Fougères 
 Famille de Fougères, famille noble de Bretagne au Moyen Âge.
 Geoffroy de Fougères (mort en 1212), baron de Fougères ;
 Henri de Fougères (mort en 1150), baron de Fougères ;
 Jeanne de Fougères (morte après 1273), dame de Fougères ;
 Raoul II de Fougères (mort en 1194), baron de Fougères ;
 Raoul III de Fougères (vers 1204/1207 - 1256), dernier baron de Fougères ;
 Paul de Fougères de Villandry (1794-1849), homme politique français ;
 Léon Crublier de Fougères (1785-1865), homme politique français ;
 Henri Terrasson de Fougères (1881-1931), gouverneur général français en Afrique.

Pseudonyme 

 Yves Fougères, nom de plume d'Yves Le Souchu (1921-1953), écrivain et dramaturge français.

Histoire

Culture

Littérature 
 Le Roi des fougères, conte de Jean Anglade publié en 1996.

Cinéma 
 Les Fougères bleues, film français réalisé par Françoise Sagan sorti en 1977.

Presse 
 Le Pays de Fougères, revue créée en 1975 pour décrire l'histoire, l'économie, les traditions, les arts et la littérature du Pays de Fougères.

Jeu 
 Quilles de 9 du Pays de Fougères, jeu de quilles breton.

Sport 
 Grand Prix de Fougères, course cycliste française disputée autour de Fougères, en Ille-et-Vilaine.

Patronyme français